IEJ est un sigle qui peut désigner :
 institut d'études judiciaires, un institut qui fait passer et préparent des épreuves d'entrée dans les centres de formation des avocats ;
 Israel Exploration Journal, une revue scientifique consacrée à l'archéologie en Israël et dans les régions voisines.